Pachylaelapidae — семейство хищных клещей из надсемейства Eviphidoidea отряда Mesostigmata. Около 250 видов. Коксы свободные,  развит и гнатосома не редуцирована. Распространены всесветно. Хищники, питаются нематодами, яйцами и личинками насекомых, многие виды расселяются форезией на жуках, отмечены мирмекофилы. Живут в почве, гнёздах млекопитающих и общественных насекомых.
Группа была выделена в 1913 году итальянским энтомологом Антонио Берлезе (Antonio Berlese; 26.VI.1863 — 24.X.1927) первоначально в качестве трибы Pachylaelaptini.

Классификация 
Семейство Pachylaelapidae включает 3 подсемейства, 16 валидных родов и около 250 видов (2014 год). Подсемейство Pachyseiinae включает роды Pachyseius и Mirabulbus; подсемейство Pachyseiulinae включает роды Pachyseiulus и Pseudopachys; все остальные входят в состав подсемейства Pachylaelapinae, в котором выделяют 3 трибы: Pachylaelapini, Paralaelapini и Onchodellini. Почти половина родов монотипические (включают только по одному виду): Neopachylaelaps, Pachyglobolaelaps, Pachylaelapsoides, Pachyseiulus, Pachysphaerolaelaps, Pseudopachys и Sphaerolaelaps, в то время как Onchodellus и Pachylaelaps это крупнейшие роды со множеством видов. Ранее в семейство Pachylaelapidae включали 26 родов и 199 видов (2011 год), однако десяток родов были исключены в ходе ревизии 2014 года (Actinoseius Berlese, 1916, Beaurieuia Oudemans, 1929, Brachylaelaps Berlese, 1910, Bulbogamasus Gu, Wang & Duan, 1991, Megalolaelaps Berlese, 1892, Meliponapachys Turk, 1948, Neoparasitus Oudemans, 1901, Pachylaella Berlese, 1916, Platylaelaps Berlese, 1905, Pseudolaelaps Berlese, 1916, Zygoseius Berlese, 1916).

Примечания

Литература 
 Lindquist E. E., Krantz G. W. & Walter D. E. 2009. Order Mesostigmata. pp. 124–232 in Krantz, G.W. & Walter, D.E. (eds). A Manual of Acarology. Lubbock, Texas : Texas Tech University Press Third edition, 807 pp.
 Ma L.-m., Yin X.-q. 2000. Two new species of the family Pachylaelaptidae (Acari: Gamasina). Acta entomologica sinica 43(1): 94—97.

Ссылки 
 Family PACHYLAELAPIDAE Berlese, 1913 .

 
Семейства паукообразных